Le Championnat d'Espagne de football de Primera División 1975-1976 est la  de ce championnat.

Classement 

|}

Bilan de la saison 

1975-1976
Championnat Espagne Football 1975-1976 D1
Championnat Espagne Football 1975-1976 D1
Espagne
Espagne